Il termine Sulaimania può riferirsi a:

Botanica 
 Sulaimania – genere di piante dicotiledoni della famiglia Lamiaceae

Geografia 
 Sulaymaniyya – capoluogo del Governatorato di al-Sulaymaniyya, nel Kurdistan iracheno

Zoologia 
 Sulaimania – genere di ragni della famiglia Tetrablemmidae